Le ministère fédéral de l'Intérieur en Allemagne.
 Le ministère fédéral de l'Intérieur en Autriche.